Die Liste der Mannschaftskader der Telioserien 2006/07 enthält alle Spieler, die für die norwegische Telioserien 2006/07 im Schach gemeldet waren sowie deren Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Pro Mannschaft konnten maximal 20 Spieler gemeldet werden, allerdings schöpften nicht alle Vereine das Kontingent komplett aus. Oslo Vest meldete nur 9 Spieler, Porsgrunn Team Buer und die Trondheim Sjakkforening je 16 sowie der Asker Schakklubb 18. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Der Bergens Schakklub und der Akademisk Sjakklubb Oslo setzten je 7 Spieler ein, während bei der Oslo Schakselskap insgesamt 14 Spieler mindestens einen Wettkampf bestritten. Insgesamt kamen 95 Spieler zum Einsatz, von denen 26 an alle Wettkämpfen teilnahmen.
Punktbeste Spieler mit jeweils 7,5 Punkten aus 9 Partien waren Espen Lie (Porsgrunn Team Buer) und Frode Olav Olsen Urkedal (Schakklubben av 1911), je 7 Punkte aus 9 Partien erreichten Leif Øgaard (Oslo Schakselskap), Aloyzas Kveinys (Moss Schakklub) und Kjetil Lie (Porsgrunn Team Buer).
Mit Kjetil Strand (Asker Schakklubb), Atle Grønn, Svein Johannessen und Daniel Jakobsen Kovachev (alle Oslo Schakselskap) erreichten vier Spieler 100 %, wobei Strand drei Partien spielte, Grønn, Johannessen und Kovachev je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2006; DEN = Dänemark, ENG = England, GER = Deutschland, LAT = Lettland, LTU = Litauen, NOR = Norwegen, SUI = Schweiz, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Oslo Schakselskap

Bergens Schakklub

Moss Schakklub

Porsgrunn Team Buer

Schakklubben av 1911

Oslo Vest

Asker Schakklubb

Akademisk Sjakklubb Oslo

Trondheim Sjakkforening

Randaberg Sjakklubb

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Norwegischen Schachverband (norwegisch)

Schach (Norwegen)
Schach 2006
Schach 2007
Telioserien 2006